Алекса́ндр Ку́чин:
 Кучин, Александр Васильевич (род. 1949) — учёный-химик, академик РАН (2022), специалист в области органической химии, лауреат премии имени А. Н. Несмеянова (1999).
 Кучин, Александр Степанович (1888—1913?) — русский океанограф и исследователь Арктики, участник экспедиции Амундсена на Южный полюс.
 Кучин, Александр Фёдорович (1904—1958) — Герой Социалистического Труда (1947).